Al-Ahly sau Al-Ahli () în arabă înseamnă "național", și este numele unei serii de cluburi și organizații sportive din lumea arabă:

Baschet
 Al Ahly (baschet), Egipt
 Al-Ahli Jeddah (baschet), Arabia Saudită

Fotbal
 Al Ahly SC, Egipt
 Al-Ahly SC (Benghazi), Libia
 Al-Ahly SC (Tripoli), Libia
 Al-Ahly Shendi, Sudan
 Al-Ahli SC (Saida), Liban
 Al Ahli SC (Doha), Qatar
 Al-Ahli SC (Jeddah), Arabia Saudită
 Al-Ahli (Amman), Iordania
 Al-Ahli Khartoum, Sudan
 Al-Ahli SC (Wad Medani), Sudan
 Al-Ahli Club (Manama), Bahrain
 Al-Ahli Club (Dubai), Emiratele Arabe Unite
 Al-Ahli Club Sana'a, Yemen, Sana'a
 Al-Ahli Taizz SC, Yemen, Taizz 

Alte organizații
 Al Bank Al Ahli Al Omani, o bancă din Omani fuzionată cu BankMuscat în 1993